Der Begriff Sozialisierung kann bedeuten:

 Verstaatlichung, die Überführung von privatem in gesellschaftliches beziehungsweise staatliches Eigentum
 Sozialisation, die Entwicklung der Persönlichkeit aufgrund ihrer Interaktion mit einer spezifischen materiellen und sozialen Umwelt

Siehe auch:
 Sozialisierungsartikel 41